Emmering ist der Ortsname von

 Emmering (Landkreis Ebersberg), Gemeinde im Landkreis Ebersberg, Bayern
 Emmering (Landkreis Fürstenfeldbruck), Gemeinde im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Emmering (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Emmering (Tyrlaching), Ortsteil der Gemeinde Tyrlaching, Landkreis Altötting, Bayern